Патті Шнідер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Чанда Рубін виграла титул, перемігши у фіналі Ріту Гранде з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Ж Алар-Декюжі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Е Вагнер
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= О Татаркова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Е Калленс
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=62
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= К Бранді
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3=r
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= К Блек
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К Крістя
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Ф Лі
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=4
| RD1-team09= С Пітковскі
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Нана Міягі
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Смашнова
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Г Леон Гарсія
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= С Рівз
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ш-т Ван
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Ч Рубін
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01={{nowrap| Ж Алар-Декюжі}}
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= О Татаркова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= К Блек| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=8
| RD2-team04= Ф Лі
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=4
| RD2-team05= С Пітковскі| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Смашнова
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=1
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= С Рівз
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Ч Рубін| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=6
| RD1-team09= М де Свардт
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Н Деші| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Венто
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М Ореманс| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=6| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Е Фрейзер| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А-Г Сідо
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Н Пратт| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2= 
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К Мораріу
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=r
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Р Драгомір
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р Гранде| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М Дрейк
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Е Фрейзер
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3= 
}}

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 
  Крістіна Бранді'''

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ANZ Tasmanian International 1999 Draw 

одиночний розряд